Olingo (Bassaricyon) – rodzaj drapieżnego ssaka z rodziny szopowatych (Procyonidae).

Zasięg występowania  
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w lasach deszczowych Ameryki Środkowej i Południowej.

Charakterystyka 
Długość ciała (bez ogona) 30–49 cm, długość ogona 33–53 cm; masa ciała 0,75–1,6 kg. Średniej wielkości ssaki, prowadzące nadrzewny i nocny tryb życia.

Systematyka

Etymologia 
Bassaricyon: rodzaj Bassaris  (szopik); κυων kuōn, κυνος kunos „pies” .

Podział systematyczny 
Badania genetyczne wykazały, że takson ten jest najbliżej spokrewniony z ostronosami z rodzajów Nasua i Nasuella. Po rewizji taksonomicznej przeprowadzonej w 2013 do rodzaju zalicza się cztery gatunki:
 Bassaricyon gabbii  – olingo puszystoogonowy
 Bassaricyon medius 
 Bassaricyon alleni  – olingo skryty
 Bassaricyon neblina  – olingo górski

Przypisy 

Szopowate